Љубељ може бити:

 Љубељ (планински превој), планински превој на Караванкама
 Љубељ (Љубешћица), насељено мјесто у општини Љубешћица, Република Хрватска
 Љубељ Калнички, насељено мјесто у општини Љубешћица, Република Хрватска